Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Kashmir :

 le , un transport de troupes, anciennement paquebot de la société P&O lancé en 1915 ;
 le , un destroyer de classe K lancé en 1939.

Kashmir